Olympiska sporter har sedan den moderna OS-premiären 1896 varierat något med årens lopp.

Sommarsporter

Alla sommarsporter och discipliner utövas av både damer och herrar sedan de olympiska sommarspelen 2012. Listan är aktuell för sporter under de olympiska sommarspelen 2016.

  Badminton
  Basket
  Bordtennis
  Boxning
  Brottning
  Bågskytte
  Cykling
  Fotboll
  Friidrott
  Fäktning
  Golf
  Gymnastik
  Handboll
  Judo
  Kanot/kajak
  Konstsim
  Landhockey
  Modern femkamp
  Ridsport
  Rodd
  Rugby
  Segling
  Simhopp
  Simning
  Skytte
  Taekwondo
  Tennis
  Triathlon
  Tyngdlyftning
  Vattenpolo
  Volleyboll

Utgångna sommarsporter

  Baseboll (1992–2008)
  Cricket (1900)
  Dragkamp (1900–1920)
  Hästpolo (1900, 1908, 1920–1924, 1936)
  Konsttävlingar (1912–1948)
  Krocket (1900)
  Lacrosse (1904–1908)
  Pelota (1900)
  Racquets (1908)
  Real tennis (1908)
  Roque (1904)
  Softboll (1992–2008)
  Vattenmotorsport (1908)

Vintersporter
Alla vintersporter och discipliner utövas av både damer och herrar. Listan är aktuell för sporter under de olympiska vinterspelen 2014.

  Alpin skidåkning
  Backhoppning
  Bob
  Curling
  Freestyle
  Hastighetsåkning på skridskor
  Ishockey
  Konståkning
  Längdskidåkning
  Nordisk kombination
  Rodel
  Short track
  Skeleton
  Skidskytte
  Snowboard

Utgångna vintersporter

  Militärpatrull (1924) Militärpatrull var en officiell sport 1924, men IOK räknar dessa till skidskytte.

Uppvisningssporter
Inga medaljer har getts till utövare av uppvisningssporter vid vinterspelen.

 Bandy (1952)
 Isstock (1936, 1964)
 Skidåkning för rörelsehindrade (1984, 1988)
 Skidkörning (1928)
 Slädhundsrace (1932)
 Speedskiing (1992)
 Vinterfemkamp (1948)

Tabell över vintersporter

Källhänvisningar 

 

Olympiska spelen
Sporter i olympiska spelen